Куско́вская у́лица — улица, находящаяся в районах Перово (начальный участок) и Новогиреево (основная часть) Восточного административного округа (ВАО) города Москвы.

История 
Получила нынешнее название 13 апреля 1967 года — по расположенной недалеко усадьбе Кусково; ранее называлась Пролетарской улицей.

К улице примыкают 2-я Владимирская улица, улица Лазо, улица Плеханова, Коренная улица (Москва), Кусковский тупик, 2-я Кусковская улица. Берёт начало с улицы Аносова, а кончается на Перовской улице (продолжением Кусковской улицы служит Полимерная улица). На улицу выходит Перовский парк, на территории которого располагается стадион Локомотиворемонтного завода.

Здания и сооружения 

По нечётной стороне:
 Дом 45 — Московский финансовый колледж;
Дом 17 корп 1 — жилой дом.

По чётной стороне:
 Дом 12 — Перовская плодоовощная база;
 Дом 16 — единственный жилой дом (год постройки — 1937) на чётной стороне улицы.

Транспорт 
По улице проходят автобусные маршруты 7, 36, 46, 131, 254, 314, 449, 617, 787, т77.

Примечания